Mockingbird — песня Эминема из его пятого студийного альбома, Encore. Дебютировала под #11 в музыкальных чартах США и под #4 в Великобритании. Была номинирована на Грэмми в номинации «Лучшее сольное рэп-исполнение».

Вошла в лучшие хиты Эминема Curtain Call: The Hits.

Список композиций 
CD сингл

Digital single

UK CD single

12 Inch Vinyl Single

Позиции в чартах

Примечания 

Синглы Эминема
Песни, написанные Эминемом
Песни о родительстве